Nom de dos reis de Mauritània:
 Bogud I, 80 aC- després del 50 aC
 Bogud II, després del 50 aC-38 aC